Роџер Федерер је освојио турнир. У финалу је победио Ивана Љубичића резултатом 6:3, 6:1.

Носиоци

 ' Роџер Федерер (победник)
  Гастон Гаудио (прво коло)
  Себастијан Грожан (четвртфинале)
  Михаил Јужни (прво коло)

 Андреј Павел ''(прво коло) 
 Иван Љубичић ''(финалиста) 
 Фелисијано Лопез ''(четвртфинале) 
 Николај Давиденко ''(полуфинале)

Жреб

Финала

Група 1

Група 2

Спољашње везе
 Главни жреб - Доха 2005.

Отворено првенство Катара у тенису 2005.
Отворено првенство Катара у тенису — мушкарци појединачно